Ingmar Bergman (Uppsala, 1918 - Fårö, 2007), cineasta suec 
 Ingrid Bergman (Estocolm, 1915 – Londres, 1982), actriu sueca 
 Torbern Olof Bergman, (1735, Katrineberg - 1784, Medevi), químic i mineralogista suec